Николай Масальский:
 Масальский, Николай Владимирович (1896—1943 или 1944) — князь, активист антинацистской русской эмиграции.
 Масальский, Николай Фёдорович (1812—1880) — русский военачальник.